Biografies:
 Lleó Fontova i Mareca, actor i autor teatral
 Lleó Fontova i Planes, violinista i director d'orquestra
 Conrad Abelard Fontova i Planes, músic
 Caterina Fontova i Planes, actriu de teatre
 Toponímia:
 Teatre Fontova (Colònia Güell), al municipi de Santa Coloma de Cervelló
 Teatre Fontova (Barcelona), al carrer de Rocafort amb el carrer de Tamarit 
 Teatre Fontova (Calonge)